Конне́ктикут:

 Коннектикут — штат на северо-востоке США.
 Коннектикут — самая длинная река Новой Англии.
 Коннектикут — озёра в северном Нью-Гэмпшире.
 «Коннектикут» — американская атомная подводная лодка.